Ви́ктор Никола́ев:
 Николаев, Виктор Арсеньевич (1893—1960) — советский учёный-петрограф, член-корреспондент АН СССР.
 Николаев, Виктор Васильевич (род. 1940) — советский футболист.
 Николаев, Виктор Евсеевич (1943—2017) — российско-германский художник-абстракционист, каллиграф.
  Примечания